Ebere Orji – calciatrice nigeriana
 Keturah Orji – triplista e lunghista statunitense
 Penn Orji – calciatore nigeriano